Самулино — название населённых пунктов в России:

 Самулино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Самулино — деревня в Палкинском районе Псковской области.